Haeterius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1834. Haeterius ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar
Haeterius